Artur Manowarda (1886–), podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, przemysłowiec
 Eberhard Manowarda (1847–1915), tytularny generał major c. i k. armii
 Franciszek Manowarda (1903–1918), gimnazjalista, Orlę Lwowskie
 Josef von Manowarda (1890–1942), austriacki śpiewak operowy
 Konstanty Manowarda (1888–1950), major artylerii Wojska Polskiego
 Zygmunt Filip Manowarda (1889–1938), dentysta, kapitan lekarz Wojska Polskiego
 Zygmunt Jan Manowarda (1884–), podpułkownik żandarmerii Wojska Polskiego